

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Pieszków – przysiółek wsi Dobroszów w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Pieszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Pieszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski

Zobacz też 
 Pieszkowo

Linki zewnętrzne